La data ufficiale della nascita della Massoneria è il 24 Giugno 1717 in Inghilterra (Gran Loggia di Londra) . La ragione principale della costituzione di questo organismo culturale e formativo sta nel senso di responsabilità che ha animato un gruppo di persone di fronte ai compiti che una nazione avviata a diventare una potenza mondiale doveva assumere. Una domanda si imponeva alle persone che percepivano le grandi potenzialità di una grande nazione: quali valori, quali ideali bisognava proporre alle persone chiamate a occupare posti di responsabilità in tutti i settori della vita dell’umanità? Il problema che si posero i primi massoni potrebbe sembrare astratto e inefficace. Ma non fu così, perché il loro intento era universalistico, coinvolgeva le persone di tutti gli stati occidentali disponibili a dare il loro contributo. Lo sviluppo della Massoneria non fu lineare, fin dall’inizio vi furono contrasti, divisioni, finché nel 1815 le due obbedienze principali convennero di creare il nuovo organismo della Gran Loggia Unita d’Inghilterra, Gran Loggia Madre del Mondo.

La Grande Loggia di Gerusalemme nasce nel 1966, fondata con una bolla della Gran Lodge d’Inghilterra. Erano tutti inglesi e vivevano a Malta .

Storia 

Fondata il 20 febbraio 1966 a Malta dal Gran Maestro inglese Nicole Hamilton ed Emmanuel de Rohan-Polduc.

Il 17 ottobre 1968 la Loggia SanGiorgio fu rilevata dalla Loggia Gerusalemme a Malta, da allora la loggia Gerusalemme ha avuto un costante aumento di nuovi membri. Dal 1972 i membri erano 1860, compresi fratelli provenienti da tutto il mondo.

Dal 1972 il Gran Maestro e Louis Gale hanno portato ad aperture con altre logge nel mondo come la loggia di Washington. Si è creata un'immensa fratellanza.

Adrian Busietta (maltese) è stato nominato Gran Maestro.

Fino al 1990 il suo lavoro proficuo portò all'apertura di nuove logge sotto la Gran Loggia di Gerusalemme gemma una Loggia in Spagna a Malaga con lo stesso nome della loggia di Gerusalemme: Il Gran Maestro era Giulio Rosi con l'aiuto di due suoi collaboratori porta il Lodge a ottimi livelli. 

Dal 1991 al 2000 si sono alternati tre Gran Maestri Nicola Benvenuto, l'inglese John James, poi un maltese Antony Bartolo.

Dal 2000 al 2005 Joseph Zammit fu nominato Gran Maestro e con la sua autorità creò altre Logge: la Loggia Goldenroof 39 a Innsbruck eleggendo il Maestro Grasso Salvatore, già membro delle Logge di Gerusalemme. L'altra Loggia era la loggia di Gabriel48 ad est di Roma.

Dopo le dimissioni del Gran Maestro Joseph Zammit, è stato nominato Gran Maestro Louis Camiller, uomo di grande saggezza e cultura mondiale.

Oggi il Gran Maestro Venerabile è Joseph Zammit

Fondatori 
Gran Loggia di Gerusalemme n.1966

Gran Maestro - Nicole Hamilton

Maestro - Emmanuel Rohan-Polduc

Maestro - Luigi Scerri Ferrante

Maestro - Giovanni Garozzo

Maestro - Carmelo Costanzo

Maestro - Peter Zammit

Grandi Maestri (aggiornato al 11 Dicembre 2022) 
Gran Maestro ad Honorem: Louis Camilleri

Gran Ministro di Stato: Psaila Antony

Sovrano Grande Comandante: Zammit Joseph

Gran Maestro: Antonio Bartolo

Gran Maestro Ambasciatore: Garozzo Venerando

Logge Affiliate 
Loggia di S. Paolo - 37 

Maestro: Mario Gauci

Loggia di GoldenRoof - 39 

Maestro: Salvatore Grasso

Loggia di Sant'Antonio

Maestro: Sebastian Suarez Funes

Lodge Sydney Ordine di San Giovanni di Gerusalemme

Maestro: Giovanni Raciti

Loggia di Medina - 43

Gran Maestro: Antonio Bartolo
Gran Loggia Giordano Bruno - 66

Loggia Giordano Bruno - 66

Gran Maestro: Alberto Tripoli

Loggia Campo dè Fiori - 67

Gran Maestro: Ernesto Bruziches

Consiglio Supremo del 33° Grado 

Il Supremo Consiglio è il massimo organo direttivo dell’Istituzione, cioè “la massima autorità del Rito”, alla quale uno specifico Regolamento riconosce “esclusivi poteri rituali, legislativi, amministrativi, giudiziari e disciplinari”, nonché la prerogativa di custode del “patrimonio iniziatico raccolto dai fondatori”.

Si compone di Membri Onorari, Effettivi ed Aggregati.

I Membri Effettivi del Supremo Consiglio non possono essere meno di nove, né più di trentatré.

Al vertice del Supremo Consiglio c’è il Sovrano Gran Commendatore Joseph Zammit

Trattati di Amicizia 

Lodge Medina - Malta

Firmata il 10 Novembre 1986

Gran Maestro Antonio Bartolo

Lodge GoldenRoof - Innsbruck (Austria)

Firmata il 03 Gennaio 2018

Gran Maestro Salvatore Grasso

Grand Lodge S. Paul - Malta

Firmata il 06 Gennaio 2019

Gran Maestro Mario Gauci

Grande Oriente Independente de São Paulo - GOISP (Brasil)

Firmata il 13 Maggio 2020 in San Paolo (Brasile)

Ser.: Gr.: M.: José Ronaldo Gonçalves

Lodge San Anton - Marbella - Spagna

Firmata il 04 Settembre 2020

Gran Maestro Sebastián Suárez

Grande Loge des Maçons Libres (Foulcrey – France)

Firmata il 19 Novembre 2022 

Gran Maestro Jean-Pierre Schwentzer

Collegamenti esterni 
Grand Lodge of Jerusalem

Massoneria

Rito scozzese antico ed accettato

Massoneria